В административно-териториално отношение Република Молдова към 1 януари 2019 г. се дели на 32 района (raioane), 3 града с републиканско подчинение (municipii) – (Кишинев, Белци и Бендери), едно автономно-териториално образувание – Гагаузия и районите на обявилата независимост, но непризната Приднестровска Молдовска република. В страната има общо 67 града, в т.ч. 3 града с републиканско и 64 града с районно подчинение и 917 села.

История 

До февруари 2003 година Република Молдова беше разделена на 9 окръга, 1 община и 2 административно-териториални образувания.

 Белцки окръг (Judeţul Bălţi)
 Кахулски окръг (Judeţul Cahul)
 Кишинев (община)
 Кишиневски окръг (Judeţul Chişinău)
 Единецки окръг (Judeţul Edineţ)
 Гагаузия (административно-териториално образувание)
 Лапушненски окръг (Judeţul Lăpuşna)
 Орхеевски окръг (Judeţul Orhei)
 Сорокски окръг (Judeţul Soroca)
 Приднестровие (административно-териториално образувание)
 Бендерски окръг (Judeţul Tighina)
 Унгенски окръг (Judeţul Ungheni)

През 2003 година, малко преди окръзите да бъдат закрити е образуван нов 11 Тараклийски окръг от територията на Кахулски окръг. Територията на Тараклийския окръг съвпада с тази на днешния Тараклийски район.

Външни препратки 
 Закон за административно-териториалното устройство на Република Молдова от 27 декември 2001 година 
 Закон от 2003 година за внасяне на изменения и допълнения в Закона за административно-териториалното устройство 
 извадки от закона за административно-териториалното устройство на Република Молдова от 12 ноември 1998 година

Източници